Геруа — русский дворянский род французского происхождения:
 
 Геруа, Борис Владимирович (1876—1942) — генерал-майор, участник Первой мировой войны и белого движения.
 Геруа, Владимир Александрович (1839—1904) — генерал-майор.